

Plaatsen 
Plaatsen in de Verenigde Staten:
 Winslow (Arizona), de grootste plaats met deze naam
 Winslow (Arkansas)
 Winslow (Illinois)
 Winslow (Indiana)
 Winslow (Maine)
 Winslow (Nebraska)
 Winslow West (Arizona)

Elders:
 Winslow (Buckinghamshire)

Personen 
Als voornaam:
 Winslow Homer (1836-1910), een Amerikaans kunstschilder

Als familienaam:
 Don Winslow (geboren 1953), een Amerikaans schrijver
 Edward Winslow (1595-1655), een van de Pilgrim Fathers
 Jacob B. Winslow (1669-1760), een Deens-Franse anatoom
 Kellen Winslow (geboren 1957), een Amerikaans American footballspeler
 Kellen Winslow II (geboren 1983), een Amerikaans American footballspeler
 Michael Winslow (geboren 1958), een Amerikaans acteur en cabaretier
 de fictieve familie Winslow uit de Amerikaanse soap Family Matters